

Patronyme 

 Jean Védrine (1914-2010), homme politique français.
 Hélène Védrine (1926-2019), philosophe française.
 Hubert Védrine (1947- ), homme politique français, fils de Jean ci-dessus.
 Léa Védrine (1885-1971), écrivaine, auteur d'œuvres pour la jeunesse.
 Louise Védrine, pseudonyme de Bianca Lamblin choisi par Simone de Beauvoir.
  (1969- ), journaliste et professeur français.
 Pierre Védrine (1964- ), physicien français, spécialiste des aimants supraconducteurs.